De nombreuses comètes ont été découvertes grâce au système de relevé astronomique Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System (Pan-STARRS) et portent le nom PANSTARRS.

Comètes numérotées 
 253P/PANSTARRS
 258P/PANSTARRS
 311P/PANSTARRS
 347P/PANSTARRS
 348P/PANSTARRS
 358P/PANSTARRS
 364P/PANSTARRS
 365P/PANSTARRS
 386P/PANSTARRS

Comètes non numérotées

Notes et références 

PANSTARRS
Objet céleste découvert par Pan-STARRS